Big Thing — п'ятий студійний альбом англійської групи Duran Duran, який був випущений 18 жовтня 1988 року.

Композиції 
 Big Thing - 3:41
 I Don't Want Your Love - 4:06
 All She Wants Is - 4:34
 Too Late Marlene - 5:08
 Drug (It's Just a State of Mind) - 4:36
 Do You Believe in Shame? - 4:23
 Palomino - 5:19
 Interlude One - 0:32
 Land - 6:12
 Flute Interlude - 0:32
 The Edge of America - 2:37
 Lake Shore Driving - 3:03

Учасники запису 
 Саймон Ле Бон — вокал
 Нік Роудс — клавішні
 Джон Тейлор — бас-гітара
 Стів Ферон - ударні
 Честер Камен - гітара

Джерела 
 
 Big Thing  last.fm

Альбоми Duran Duran
Англомовні музичні альбоми